Мисайлово — название населённых пунктов.

Россия 
 Мисайлово — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Мисайлово — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Мисайлово — село в Колпнянском районе Орловской области.